Glasgow Indoor Grand Prix 2016 – halowy mityng lekkoatletyczny, który rozegrano 20 lutego w Glasgow.

Zawody były ostatnią odsłoną prestiżowego cyklu IAAF Indoor Permit Meetings w sezonie 2016.

Wstępny program zawodów

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2016 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Wielkiej Brytanii
Sport w Glasgow
2016 w Szkocji